{{Tassobox
|nome=Halszkaraptorinae
|statocons=fossile
|immagine=
|didascalia=Olotipo di H. escuilliei

|dominio= Eukaryota
|regno=Animalia
|sottoregno=

|superdivisione=
|divisione=
|sottodivisione=

|superphylum=
|phylum=Chordata
|subphylum=
|infraphylum=
|microphylum=
|nanophylum=

|superclasse=
|classe=
|sottoclasse=
|infraclasse=
|superordine=Dinosauria
|ordine=Saurischia
|sottordine=Theropoda
|infraordine=
|famiglia=† Dromaeosauridae
|sottofamiglia=† HalszkaraptorinaeCau et al., 2017
|tribù=
|sottotribù=
|genere=
|sottogenere=
|specie=
|sottospecie=

|biautore=Cau et al. 
|binome=† Halszkaraptor escuilliei
|bidata=2017

|triautore=
|trinome=
|tridata=

|sinonimi=
|nomicomuni=
|suddivisione=Generi
|suddivisione_testo=
 Halszkaraptor
 Hulsanpes
 Mahakala
 Natovenator

}}
Halszkaraptorinae è una sottofamiglia basale di Dromaeosauridae che comprende gli enigmatici generi Halszkaraptor, Mahakala, Hulsanpes e Natovenator. Un confronto tra i fossili di Halszkaraptor e le ossa dei coccodrilli e degli uccelli acquatici odierni ha rivelato che questa particolare famiglia di teropodi aveva uno stile di vita semiaquatico. La scoperta di Natovenator e delle sue peculiari caratteristiche ha confermato l'interpretazione dello stile di vita di questi animali.

Il cladogramma sottostante è basato sull'analisi filogenetica condotta da Cau et al. (2017), utilizzando i dati aggiornati del Theropod Working Group nella descrizione di Halszkaraptor'':

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni